Vesper signifie ,  en latin.

Mythologie 
 Dans la mythologie grecque, Vesper peut désigner Hespéros : Vénus quand elle brille le soir.

Patronyme 
 Will Vesper, écrivain et critique littéraire allemand (1882–1962) ;
 Bernward Vesper, écrivain allemand, fils du précédent (1938–1971).

Art, cinéma et divertissement 
 Vesper Lynd, un personnage du roman Casino Royale et de son adaptation cinématographique (2006), de la franchise James Bond.
 Vesper, une organisation dans le manga et séries animées Mahoromatic.
 Vesper Chronicles est un film de science-fiction belgo-franco-lituanien co-écrit et réalisé par Kristina Buožytė et Bruno Samper sorti en 2022.

Autres 
 Le Vesper est un cocktail alcoolisé créé par Ian Fleming.